Ранчо Дуарте има више значења:

 Ранчо Дуарте (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Дуарте (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Дуарте, Колонија Абасоло (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Дуарте (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику